Ю́рий Луки́н:
 Лукин, Юрий Андреевич (1926—2021) — советский и российский философ, специалист в области эстетики, культуроведении и культурологии.
 Лукин, Юрий Борисович (1907—1998) — советский литературный критик, литературовед, кинодраматург.
 Лукин, Юрий Серафимович (1938—2009) — советский футболист.